Бильбао 2009 — финальный турнир «Большого шлема» 2009 года проходил в Бильбао с 6 по 12 сентября.

Регламент турнира 
 Контроль времени: 90 минут на 40 ходов и 60 минут до конца партии с добавлением 10 секунд на каждый ход, начиная с 41-го.
 Очки:
 За победу — 3
 За ничью — 1
 За поражение — 0

Участники 

 Рейтинги даны на сентябрь 2009

Движение по турам

Таблица

Ссылки 
  Официальная страница 
 Бильбао 2009 на сайте ChessPro.ru

Шахматные турниры в Испании
Сентябрь 2009 года
2009 год в шахматах